Провкин — фамилия; имеет женскую форму Провкина.
 Провкин, Ефим Денисович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Провкин, Игорь Юрьевич (род. 1967) — российский политик, бывший сенатор от Калмыкии.
 Провкин, Олег Иванович (род. 1972) — советский и украинский футболист.